Культурный джетлаг () — это синдром, выражающийся в трудностях социализации индивидов, родившихся и выросших в межкультурных семьях и совершавших большое количество переездов в период становления личности, вследствие чего утрачивается взаимосвязь с корнями, культурными традициями и привычным кругом общения.

Возникновение понятия 
Термин «культурный джетлаг» впервые был озвучен Марком Перро в ходе его исследований в области межкультурной психологии. Он описывает это выражение как феномен частичной социализации у взрослых, родившихся от бикультурных либо национальных союзов, при этом чье детство сопровождалось частыми переездами на ключевых этапах развития личности. Джетлаг символически обозначает постоянные переезды как причину задержки в культурном развитии в результате разлучения с Родиной, наблюдаемого у данных индивидов.

Изначально, автор использовал выражения социального и культурного джетлага взаимозаменяемо, однако, выражение социального джетлага с тех пор скорее стало ассоциироваться с синдромом задержки сна, в то время как термин «культурный джетлаг» стал описывать явление, относящееся к трудностям социализации. В английском языке культурный джетлаг зачастую называют инициалами: CJL (). Также, во время исследований по межкультурной психологии, Марк Перро придумал термин «культурная шизофрения», чтобы объяснить элементы психологического беспорядка у детей, постоянно подвергающихся изменениям в культурной и моральной среде. Данное выражение следует воспринимать образно, а не соотносить с фактически принятым психологическим определением, диагнозом или реальным симптомом клинической шизофрении.

Выражение «культурный джетлаг» также использовалось в 1980-х годах в США как название комикса, в котором комментировалась политика властей по остросоциальным темам. Комикс публиковался в сатирическом журнале «Humour Times», но не отражал реальный смысл последствий влияния культурного джетлага на людей.

Группа риска 
Прежде всего, культурному джетлагу подвержены так называемые дети третьей культуры. Данный термин впервые был использован в 1950-х годах Джоном и Рутом Усимами и описывает феномен детей третьей культуры как:  «Дети третьей культуры (ДТК) — дети экспатриантов, у которых формируется новый тип культуры на основе культур страны происхождения и страны пребывания …. ДТК — дети, которые перемещаются между различными культурами, прежде чем они получат возможность в полной мере осознать и развить свою собственную культурную принадлежность. Первая культура детей — культура страны происхождения их родителей. Вторая культура — страна проживания семьи в настоящий момент. Третья культура формируется в самих детях, как комбинация из первых двух.» 

Культурная и социальная разобщённость, с которой сталкиваются ДТК,
связана с трудностями самоидентификации и попытками изучения культурных кодов различных общностей, вследствие чего не происходит принятия ни одного из них. Находясь длительное время среди множества культур, в конечном итоге человек оказывается вне какой-либо культуры.

Один из главных признаков культурного джетлага — продолжительное проживание в различных странах и регулярные локальные контакты с представителями других культур. Чем меньше возраст индивида, когда происходит смена привычного общества, и чем активнее интенсивность воздействия на психику, тем сильнее будет проявляться культурный джетлаг.

Примеры 
Дети третьей культуры, постоянно находясь между странами и в мультикультурной среде, также называются глобальными кочевниками и, как правило, испытывают различную степень отставания в культурном развитии. Однако, в то же время, они демонстрируют высокий уровень межкультурной компетентности, поскольку тесно контактировали с различными культурами, среди которых выросли. В некоторых случаях ДТК иллюстрируют более проницательное понимание, чем их монокультурные коллеги из-за многочисленных кросс-культурных коммуникаций: они обычно ощущают, что остаются за пределами культуры, являясь всего лишь сторонними наблюдателями, а не непосредственными участниками. Они не испытывают одинаковых побуждений, желаний и ограничений, в отличие от типичных представителей социума. Дети третьей культуры не имеют тяги к любым внутренним функциям отдельного общества (патриотизм, самоидентификация, национальная гордость, долг, преданность, поддержка любимой спортивной команды, политическая вовлечённость и т. д.).

Культурный джетлаг приводит к отсутствию понимания социума, которое может иметь разную силу влияния на детей третьей культуры, в зависимости от их характера и поддержки со стороны близких (в частности, друзей и семьи). Исследования, проведенные в фирмах, где работает максимально высокая концентрация так называемых детей третьей культуры (ДТК) (около 90 % сотрудников) показывают:

Почти все сотрудники с синдромом ДТК демонстрируют некоторую степень отставания в области культуры, при этом сам уровень образованности в этой сфере сильно варьируется от индивида к индивиду.

Чтобы избежать культурной разрозненности, которую данные индивиды испытывают с любым монокультурным человеком, даже часто путешествующим, они стараются налаживать контакты среди таких же поликультурных людей. Это широко распространено как в дружбе, так и в любви, и в трудовых отношениях.

Существует мнение, что культурный джетлаг усиливает определённые психологические аномалии: антисоциальное поведение, трудности с обязательствами, апатию и скуку, злоупотребление психотропными веществами, тревогу и недомогание, легкую депрессию и общее чувство отсутствия идентичности, морали и собственности.

С другой стороны, есть предположение, что культурный джетлаг, помогает людям проявлять их уникальные таланты. Данное явление лучше всего заметно в художественной и творческой деятельности: реклама, дизайн, музыка, поэзия — все это обуславливается необходимостью определённой абстракции от традиционных социальных и культурных моделей. Культурный джетлаг также предрасполагает детей третьей культуры к построению карьеры в областях, в которых необходимо мыслить глобально: международные отношения, гуманитарное и стратегическое мышление.

Различия с другими феноменами 
Культурный джетлаг иногда путают с несколькими близкими, но межкультурными явлениями иного рода:

Культурный шок. Культурный шок выражается в эмоциональном или физическом дискомфорте, обусловленным резкой сменой культурной среды (переезд). Культурный джетлаг отличается от культурного шока тем, что он не связан с конкретным событием, а является скорее пожизненным состоянием, связанным с особенностями кочевого воспитания. Культурный джетлаг не появляется внезапно и не нивелируется с течением времени. Человек, прошедший через культурно-деструктурированное воспитание, испытывает состояние культурного джетлага всю жизнь, в то время как последствия культурного шока нивелируются со временем.

Культурный джетлаг также отличается от культурного разрыва, которое остается между экспатриантом и принимающей страной, после преодоления первоначального культурного шока. Несмотря на чувство разъединения с принимающей страной, экспатриант не будет чувствовать себя потерянным, поскольку он или она все ещё сохраняет чувство привязанности к своей родной культуре. Даже если эта связь медленно со временем рассеивается, у экспатрианта никогда не проявятся те же психологические симптомы, что и у тех, кто испытывает на себе культурный джетлаг. Это связано с тем, что экспатриант всегда будет полагаться на психологическую стабильность, которую развивал на основе стабильной монокультурной референтности на ключевых этапах своего развития.

Культурный джетлаг также отличается от так называемого обратного культурного шока,- реакции, вызванной возвращением экспатрианта в родную страну после нескольких лет пребывания за границей. Как и в примере, описанном выше, никто не может внезапно ощутить культурный джетлаг, поскольку его симптомы обусловлены нетипичной средой развития, а не ситуационными переменами во взрослой жизни, то есть происходящими после периода становления личности.

Текущие исследования 
Большая часть исследований этой тематики была проведена в отношении детей третьей культуры. Однако, в данных исследованиях в основном описаны поведенческие признаки и социологические наблюдения. Серьёзное исследование психологических механизмов и последствий культурного джетлага было начато совсем недавно, причиной начала исследований стало мощное влияние глобализации на количество детей и будущих взрослых, способных в скором времени испытывать состояние культурного джетлага.

На данный момент ведутся исследования по поводу постулата о том, что культурный джетлаг происходит из-за нетипичного формирования суперэго в период становления личности ребёнка. В то время как типичные дети наследуют мораль и ценности сначала от своих родителей, а затем от своей среды, дети с синдромом культурного джетлага, лишенные единой моральной и культурной референтности в своей среде, испытывают определённые трудности в самоидентификации и в поиске своего эго.

Также проводятся статистические исследования для выявления психологических воздействий культурного джетлага, в частности:

 Распространенность клинических психологических аномалий у взрослых, подверженных культурному джетлагу;
 Копирование психологических реакций у подростков с синдромом культурного джетлага;
 Сравнение статистического распределения профилей Майерса—Бриггса у взрослых с синдромом культурного джетлага по сравнению с общей массой людей.

Ссылки 
 Культурный джетлаг: проблема детей третьей культуры
 TCK World: The Official Home of Third Culture Kids
 CULTURAL JET LAG meaning & explanation
 Cultural Jet Lag and Phoning it in
 Third Culture Kids and the problems of multicultural integration
 The 10 biggest struggles for a third culture kid
 Third Culture Kids: citizens of everywhere and nowhere
 What Is a 'Third-Culture Kid'?

Социология культуры
Культурная ассимиляция